Katharina ist (mit Schreibvarianten) der Name folgender Heiliger:

 Katharina von Alexandrien (3. oder 4. Jahrhundert), Virgo capitalis, gehört zu den 14 Nothelfern
 Katharina von Bologna (1413–1463), italienische Klostergründerin, Mystikerin und Malerin
 Katharina von Genua (1447–1510), italienische Mystikerin 
 Katharina von Schweden (1331–1381), Birgittin, Äbtissin des Klosters Vadstena
 Katharina von Siena (1347–1380), italienische Mystikerin, Jungfrau und Kirchenlehrerin
 Catherine Labouré  (1806–1876), Vinzentinerin
 Caterina de’ Ricci (1522–1590), Dominikanerin und Mystikerin aus Florenz
 Catalina Thomás (1531–1574), Augustiner-Chorfrau auf Palma
 Kateri Tekakwitha (1656–1680), kanadische Indianerin und Jungfrau

Katharina ist der Name folgender Seliger:
 Anna Katharina Emmerick (1774–1824), Augustinerin, Jungfrau und Mystikerin
 Katarina Kosača-Kotromanić (1424–1478), bosnische Königin

Siehe auch:
 Katharinenkirche, dem Patrozinium der hl. Katharina von Alexandria geweihte Kirchen
 Katharinenkloster, dem Patrozinium einer hl. Katharina geweihte Klöster
 Svatá Kateřina
 Santa Catarina (Begriffsklärung)